Детекти́в:
 Детектив — человек, занимающийся расследованием преступлений (в полиции или частным образом).
 Детектив — художественный жанр
 «Детектив» — американский фильм 1968 года, режиссёр Гордон Дуглас
 «Детектив» — фильм Жан-Люка Годара 1985 г.
 «Детектив» — американский фильм 2005 года, режиссёр Дэвид С. Касс ст.
 «Детектив» — гонконгский фильм 2007 года, режиссёр Оксид Пан
 «Детектив» — роман Артура Хейли, 1997 г.

См. также 
 Детектив и политика — детективный журнал Международной ассоциации детективного и полицейского романа (МАДПР), издававшийся в Москве во второй половине 1980-х и начале 1990-х Юлианом Семёновым.
 Частный детектив — французский фильм 1976 года с Жан-Полем Бельмондо в главной роли.
 Частный детектив — индийский фильм 1982 года режиссёра Нареша Кумара.
 Частный детектив, или Операция «Кооперация» — советский фильм 1989 года, режиссёр — Леонид Гайдай, в главной роли — Дмитрий Харатьян.
 Частный детектив — российский фильм 2005 года режиссёра Даны Давидян.
 Частный детектив — российский телесериал 2008 года.